Мовсес Геворкович Горгисян (, 3 декабря 1961, Ереван — 19 января 1990, Ерасхаван) — Национальный   Герой  Армении (1996, посмертно).

Биография и деятельность 
Мовсес Горгисян родился 3 декабря 1961 года в городе Ереван. Похоронен в Цицернакаберде.
 1984 — окончил режиссёрское отделение факультета культуры Государственного педагогического института имены Хачатура Абовяна.
 1986—1987 — работал в Горисском драматическом театре.
 С 1987 — член Объединения национальное самоопределение и основатель-редактор его журналов «Гласность» и «Родина».
 28 мая 1988 — в первый раз поднял трёхцветный флаг в Ереване на площади Свободы.
 1989 — стал одним из сооснователей «Армии независимости».
 1987—1990 — шесть раз был арестован и по месяцу находился в изоляции.
 19 января 1990 — ситуация в Ерасхаване резко обострилась, на высоте Ерасха Мовсес Горгисян получил пулевое ранение в спину, которое не было смертельным. Второе, на этот раз смертельное, ранение он получил в голову.
 20 сентября 1996 — указом президента Армении за выдающиеся заслуги перед родиной Мовсес Горгисян был посмертно удостоен высшего звания «Национальный Герой Армении».

Ссылки 
 Памяти Национального героя Армении Мовсеса Горгисяна 
 Мовсес Горгисян. Трудный путь самоотверженности
 Мовсес Горгисян
 

Погибшие в боях Карабахской войны
Выпускники Армянского педагогического университета